Луи Наполеон Бонапарт ():
 Луи Наполеон Бонапарт (1808—1873)— президент Французской республики, затем император как Наполеон III
 Луи Наполеон Жозеф Жером Бонапарт (1864—1932) — генерал русской армии, двоюродный племянник Наполеона III